Big Ass Fixation ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Labels Tom Byron Pictures. Der erste Teil wurde noch von Evolution Erotica produziert.

Bis 2009 sind neun Teile der Serie erschienen. Regisseur der Filme ist Tom Byron. Die Reihe wurde 2011 mit dem AVN Award in der Kategorie Best Specialty Series – Big Butt ausgezeichnet. Es gibt zahlreiche Analsex-Szenen in den Filmen.

Darstellerinnen 
 Big Ass Fixation 1 (2006): Caroline Pierce, Cherokee D'Ass, Lisa Sparxxx, Olivia O’Lovely, Sara Jay
 Big Ass Fixation 2 (2007): Angel Eyes, Brianna Love, Kaleah, Kiara Marie, Aurora Jolie
 Big Ass Fixation 3 (2008): Alexis Texas, Flower Tucci, Hollie Stevens, Olivia O’Lovely, Rosario Stone, Trina Michaels
 Big Ass Fixation 4 (2009): Austin Taylor, Ava Rose, Leenuh Rae, Lisa Sparxxx, Miss Lady, Sara Jay
 Big Ass Fixation 5 (2009): Katja Kassin, Kelly Divine, Luxxx May, Phoenix Marie, Vannah Sterling
 Big Ass Fixation 6 (2010): Elena Heiress, Flower Tucci, Katie Summers, Kristina Rose, Selena Skye
 Big Ass Fixation 7 (2010): MacKenzee Pierce, Monica Santhiago, Nicki Hunter, Sierra Skye, Tara Lynn Foxx
 Big Ass Fixation 8 (2011): Alison Tyler. Cami Smalls, Phoenix Marie, Raylene, Samone Taylor
 Big Ass Fixation 9 (2012): Alexis Texas, Aubrey Addams, Chelsie Rae, Delilah Strong, Sophie Dee

Auszeichnungen 
 2011: AVN Award – Best Specialty Series – Big Butt

Weblinks 
 Big Ass Fixation in der IAFD

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film